Geve ist der Familienname von: 
 Nicolaus Georg Geve (1712–1789), deutscher Maler 
 Thomas Geve (geboren 1929), israelischer Bauingenieur und Holocaustüberlebender